Косово — самопроголошена держава на Балканах.

Косово — село в Видинській області. Входить до складу общини Брегово
 Косово — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Трекляно
 Косово — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград
 Косово — село в Шуменській області. Входить до складу общини Каспичан

Косово — місто, Івацевицький район, Берестейської області.

Косово — село, община Македонськи-Брод

Населені пункти та їхні частини
 Косово — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косово — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косово — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Косово — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Косово — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Косово — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Косово — частина міста Злоценець у Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Косово — частина села Тшещон у гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Косово — село, Батецький район, Новгородська область
 Косово — село, Великолуцький район, Псковська область
 Косово — село, Даниловський район, Ярославська область
 Косово — село, Дзержинський район, Калузька область
 Косово — село, Клинський міський округ, Московська область
 Косово — село, Мединський район, Калузька область
 Косово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Косово — село, Молоковський район, Тверська область
 Косово — село, Шаховський міський округ, Московська область

Примітки